Die 1. Liga 1957 war die 23. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 7. April und endete am 1. Dezember 1957.

Modus 
Die 12 Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Vereine 
 Gwardia-Wisła Krakau => Wisła Krakau
 Kolejarz Posen => Lech Posen
 CWKS Warschau => Legia Warschau

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1957 auf eu-football.info
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

1957
Fußballsaison 1957